Tisza har flera betydelser:

 Tisza, en biflod till Donau
 Tisza-tó, en konstgjord sjö i Ungern

 ett ungerskt efternamn, som burits av bland andra:
 István Tisza (1861–1918), ungersk ministerpresident
 Kálmán Tisza (1830–1902), ungersk ministerpresident
 Lajos Tisza (1832–1898), ungersk politiker och minister
 László Tisza (1907–2009), ungersk-amerikansk fysiker

Ungerska efternamn